Mokradło vel moczar
 Mieczysław Moczar